Les arquebusiers de Suisse est une association de tir sportif suisse.

Histoire 
La société a été fondée le  par les sociétés locales de tireurs à la poudre noire de Bienne, Meinisberg, Musketier et Zurich. La même année a eu lieu le premier championnat suisse.

En 1982, l'association rejoint la Fédération sportive suisse de tir (FST). En 2009, les arquebusiers Suisses comptent environ 500 tireuses et tireurs membres de 34 sociétés locales.

Organisation
La fédération est l'organe supérieur des tireurs à la poudre noire du pays, regroupant les sociétés locales. Les membres des sociétés indépendantes affiliées peuvent se qualifier, au travers de la fédération, pour participer aux championnats d'Europe  ou aux championnats du monde.

Les arquebusiers de Suisse sont membres de l'organisation internationale MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Confederation) et a par conséquent le droit de coopérer pour l'établissement des règlements valables dans le monde entier. Simultanément il veille à l'observation des associations qui lui sont liées.

Voir aussi

Articles connexes
 Muzzle Loaders Associations International Confederation
 Hawken
 Société de tir de Nancy

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

Club sportif en Suisse
Tir sportif